Amad steht für: 

 Projekt Amad, ein Forschungsprojekt des Irans
 Thapelo Amad, südafrikanischer Politiker